Rohr kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Rohr, Bas-Rhin, kommun, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Rohr, Solothurn, ort i kommunen Stüsslingen i kantonen Solothurn, 
 Rohr, Aargau, ort i kommunen Aarau i kantonen Aargau,

Tyskland 

 Rohr, Thüringen – kommun, Thüringen, 
 Rohr, Bayern – kommun i Landkreis Roth, Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken, 
 Rohr in Niederbayern – kommun i Landkreis Kelheim i Niederbayern i Bayern,

Österrike 

 Rohr im Kremstal, kommun, Oberösterreich, Politischer Bezirk Steyr-Land,